Název Ždánov může označovat:

 Ždánov (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Ždánov (zámek) – panské sídlo v obci Ždánov v okrese Domažlice
 Ždánov (Nezdice na Šumavě) – zaniklou osadu na jižním svahu stejnojmenné hory v obci Nezdice na Šumavě v okrese Klatovy
 Ždánov (Šumava) – hora na Šumavě, v Javornické hornatině, v okrese Klatovy